Die Saison 2011/12 der Wysschaja Hockey-Liga ist die 20. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse und die zweite seit Gründung der VHL.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Der PHK Krylja Sowetow Moskau stellte den Spielbetrieb ein.
 Der HK Dynamo Twer wurde nach Balaschicha umgesiedelt und änderte seinen Namen in HK Dynamo Balaschicha.
 Der HK Donbass Donezk wird als erster ukrainischer Klub in die Liga aufgenommen.
 Titan Klin wird als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Sokol Krasnojarsk wird als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Lokomotive Jaroslawl wurde als Gastmannschaft nachträglich in die Liga aufgenommen.

Modus 
Die 22 Mannschaften der Wysschaja Hockey-Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Nach dem Flugzeugabsturz bei Jaroslawl verzichtete Lokomotive Jaroslawl aus der Kontinentalen Hockey-Liga aufgrund des Todes fast des kompletten Profikaders auf die Teilnahme an der KHL-Saison 2011/12. Stattdessen nahm die Mannschaft mit einer hauptsächlich aus Nachwuchsspielern bestehenden Mannschaft später als die Konkurrenz am Spielbetrieb der WHL teil. Die 22 regulären Mannschaften der WHL bestritten jeweils 52 Spiele gegeneinander, sowie ein Spiel gegen Lokomotive Jaroslawl, das folglich 22 Spiele bestritt. Als Gastmannschaft der West-Konferenz – jedoch nicht zu dieser gehörend – bestritt Jaroslawl seine Heimspiele gegen die Mannschaften der West-Konferenz und seine Auswärtsspiele gegen die Mannschaften der Ost-Konferenz. Aufgrund des verkürzten Spielplans für Jaroslawl entschied man sich die Playoff-Teilnehmer der West-Konferenz nicht nach Punkten, sondern der prozentual erreichten Punkte zu ermitteln, wobei die beiden Divisionsgewinner automatisch als Gruppenerste der West-Konferenz feststanden. Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizieren sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs

Play-off-Finale 
Das Finale wurde im Modus Best-of-seven ausgespielt. Die Partien 6 und 7 waren nach vier Siegen von Toros Neftekamsk nicht mehr erforderlich.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2011/12